Histidinska kinaza (, EnvZ, histidin kinaza, histidin proteinska kinaza, protein histidinska kinaza, proteinska kinaza (histidin), HK1, HP165, Sln1p) je enzim sa sistematskim imenom ATP:protein-L-histidin N-fosfotransferaza. Ovaj enzim katalizuje sledeću hemijsku reakciju

 ATP + protein -{L}--histidin  ADP + protein -{N}--fosfo--{L}--histidin

U ovu enzimsku grupu su svrstane protein-histidin kinaze čije mesto fosforilacije nije poznato.

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 
 

ЕЦ 2.7.13